Лига чемпионов АФК 2020 — 39-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК) и 18
-й под названием Лига чемпионов АФК. Победителем турнира стал южнокорейский клуб «Ульсан Хёндэ», который сыграет в Клубном чемпионате мира 2020, который пройдёт в Катаре с 1 по 11 февраля 2021 года. Лига чемпионов АФК 2022

Распределение команд из футбольных ассоциаций

Участвующие команды 
В розыгрыше турнира принимают участие 52 команд из 23 стран:
 24 команды квалифицируются напрямую в групповой раунд
 28 команды начинают турнир с квалификационных раундов

Расписание

Квалификационные матчи

1-й раунд

Западный регион 

|}

Восточный регион 

|}

2-й раунд

Западный регион 

|}

Восточный регион 

|}

Раунд плэй-офф

Западный регион 

|}

Восточный регион 

|}

Групповой этап

Группа А 

 ФК Аль-Вахда исключён из розыгрыша турнира, а результаты предыдущих игр аннулированы, из-за положительных проб нескольких футболистов на COVID-19.

Группа B 

 ФК Аль-Хиляль исключён из розыгрыша турнира, а результаты предыдущих игр аннулированы, из-за того, что у команды осталось только 11 футболистов на игру в последнем матче группового этапа из-за положительных проб на COVID-19 у остальных членов команды.

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G 

 Джохору Дарулу Такжиму не разрешили поехать в Катар для участия в оставшихся четырех играх группового этапа, поскольку центральное правительство Малайзии отказало команде Джохор Дарул Такжим в разрешении покинуть страну. Все предыдущие матчи, которые были исключены из матча и сыгранные Джохором Дарулом Таксимом, будут считаться "отмененными и недействительными" и не будут учитываться при определении окончательного рейтинга группового этапа.

Группа H

Раунд плэй-офф

Сетка

1/8 финала

Западная Азия

Восточная Азия

1/4 финала

Западная Азия

Восточная Азия

1/2 финала

Западная Азия

Восточная Азия

Финал 

2020
Футбол в Азии в 2020 году